Список крупнейших контейнерных портов мира составлен на основе рейтинга британской издательской группы , которая владеет журналом  (наиболее авторитетное издание о судоходстве, регулярно выходящее с 1734 года). По итогам 2019 года оборот мирового судоходства умеренно вырос и достиг пика перед спадом, вызванным пандемией COVID-19.

В 2019 году рост морских контейнерных перевозок составил 2,5 % (для сравнения: в 2018 году этот показатель вырос на 4,8 %, а в 2017 году — на 6 %). Замедление роста было связано как с американо-китайской торговой войной и Брекзитом, так и с тем, что сектор контейнерных перевозок достиг своей зрелости. В портовом секторе продолжал доминировать Китай, на который приходилось почти 40 % мировой контейнерной торговли. Кроме того, в 2019 году заметно вырос грузооборот портов Средиземноморья (+ 6,6 %) и Среднего Востока (+ 6,3 %). Этим трём регионам существенно уступали контейнерные порты Северной Европы, Северной и Южной Америки, а также Африки и Австралии.

Крупнейшим контейнерным портом Азии и всего мира являлся Шанхай, крупнейшим портом Европы — Роттердам, крупнейшим портом Америки — Лос-Анджелес, крупнейшим портом Африки — Танжер, крупнейшим портом Австралии — Мельбурн. По сравнению с 2018 годом в рейтинг 2019 года попали четыре новых порта — Эд-Даммам, Цзиньчжоу, Измит и Хайфон.

В 2019 году проходным минимумом для попадания в сотню крупнейших контейнерных портов мира стал порог в 1,62 млн TEU. По итогам 2019 года наибольший рост грузооборота продемонстрировали контейнерные порты Абу-Даби (+ 59,8 %), Танжер (+ 38,3 %) и Порт-Саид (+ 22,9 %), а наибольшее падение — порты Гуаякиль (- 18,6 %), Марсашлокк (- 18 %) и Инкоу (- 15,5 %).

Список 
Порты в списке ранжированы по величине грузооборота, измеряемого в TEU.

См. также 
 Список крупнейших портов мира (2013)
 Список крупнейших контейнерных судоходных компаний (2022)

Примечания

Ссылки 
 Равнение на лучших: список самых крупных портов мира 2019
 ТОП-10 крупнейших морских портов мира (по итогам 2019 года)
 ТОП-10 крупнейших контейнерных портов мира
 Встречайте: крупнейшие порты мира. Только три — не китайские

Порты
Контейнерные перевозки